Pokret slobodnih časnika (Egipat)
Pokret slobodnih časnika (Sirija)